Festo (bedrijf), Automatisering
 Festo (Esperanto), Esperanto bijeenkomst